Santos López se puede referir a:

 Santos López  (1914 - 1965), revolucionario nicaragüense.
 Santos López-Pelegrín  (Cobeta, señorío de Molina; 1 de noviembre de 1800 - Aranjuez, Madrid; 21 de febrero de 1845) periodista, escritor y político español.
 Santos López (poeta)  (Mesa de Guanipa, Anzoátegui, 1955) poeta, gestor cultural y periodista venezolano.